

Geografia

Béthencourt – comune della regione Nord-Passo di Calais
Béthencourt-sur-Mer – comune  della Piccardia
Béthencourt-sur-Somme – comune della Piccardia
Béthencourt – villaggio del comune di Tincques nel Nord-Passo di Calais

Persone
Jean de Béthencourt – esploratore e conquistatore francese

Pagine correlate
Bettencourt
Betancourt